Лаврецкий, Федор Иванович — персонаж романа Тургенева «Дворянское гнездо»
 А. Лаврецкий — псевдоним литературного критика Иосифа Френкеля
 Лаврецкий — литературный псевдоним Иосифа Григулевича.
 Лаврецкий, Никита Олегович (род. 1994) — белорусский актёр, сценарист и режиссёр.

 Лаврецкая (Усатова), Оксана Алексеевна (род. 1988) — российская лыжница.